Высшие государственные литературные курсы Московского управления профтехобразования — высшее учебное заведение с 4-годичным сроком обучения для подготовки профессиональных литераторов, существовавшее в 1925—1929 годах.

Создано на основе литературной студии при Всероссийском Союзе поэтов группой бывших профессоров упразднённого Высшего литературно-художественного института (ВЛХИ) во главе с М. С. Григорьевым, который стал заведующим учебной частью. Учебная программа курсов сохраняла преемственность с ВЛХИ. Курсы часто упоминаются как «брюсовские». Это связано с тем, что организатором ВЛХИ был Валерий Яковлевич Брюсов.

С 1926/1927 учебного года курсы получили государственный статус и наименование «Высших». В 1929 году закрыты. Состоялся лишь один выпуск.

Преподаватели 
 М. С. Григорьев (заведующий учебной частью в 1925—1926)
 А. И. Яковлев (заведующий учебной частью в 1927—1929, преподаватель истории средних веков)
 Н. Н. Захаров-Мэнский (помощник заведующего учебной частью, преподаватель фольклора)
 Ю. Н. Верховский (история русской литературы XIX века)
 Я. О. Зунделович (введение в теорию литературы, поэтика)
 Н. М. Каринский (введение в языкознание)
 А. С. Орлов (история древнерусской литературы)
 Б. И. Пуришев (западноевропейская литература)
 М. А. Цявловский (методика чтения художественной критики и историки)
 Ю. В. Готье (история культуры нового времени)
 И. И. Полосин (история русской культуры)
 Л. И. Тимофеев (история русского стиха)

Известные выпускники и студенты 
 Арсений Александрович Тарковский
 Мария Сергеевна Петровых
 Юлия Моисеевна Нейман
 Наталья Владимировна Баранская
 Ольга Ильинична Подобедова
 Владимир Григорьевич Шмерлинг
 Павел Николаевич Васильев
 Юрий Осипович Домбровский
 Ольга Игоревна Ильинская
 Сергей Михайлович Голицын
 Даниил Леонидович Андреев
 Алексей Владимирович Романов
 Кирилл Васильевич Пигарёв
 Николай Владимирович Стефанович

В воспоминаниях 
На курсах собралась довольно пестрая публика: девчонки, только окончившие школу, как мы с Ниной; пожилые учительницы, желающие «обновить знания»; молодые люди разных профессий, пробующие свое «перо»; экстравагантные подруги нэпманов, меняющие еженедельно цвет волос и ежедневно туалеты; девицы, стремящиеся облагородить свою речь; красотки в поисках интересных знакомств. <…> Все мы, я и мои близкие товарищи, кто занимался серьезно, кто хотел получить высшее образование и диплом, были действительно студентами. Но создать на курсах общий дух студенчества не могли — нас было не так уж много, да и разбивались мы на отдельные кружки. Наше «студенчество» существовало обособленно внутри толпы, состоящей как бы из случайно встретившихся в одно время и в одном месте прохожих. Непостоянство и неустойчивость ощущались в общей атмосфере курсов.

Литература 
 Центральные архивы Москвы: путеводитель по фондам, Том 3. М., 2000, с. 118.
 М. Ф. Акифьева, А. П. Слешина. Во главе культурного строительства: Московские коммунисты-организаторы и руководители культурного строительства в столице, Том 1. М.: Московский рабочий, 1983. — С. 358-360.
 Тимофеев Л. И., Поспелов Г. Н. Устные мемуары. М., 2003. — С. 144-145 (прим. 102-104)

Примечания 

Исчезли в 1929 году
Высшие учебные заведения СССР